Dorotea kan syfta på 

 Dorotea (namn)
 Dorotea (helgon)
 Doroteadräll, vävteknik, variant av daldräll

Geografi

Sverige 

 Dorotea kommun, kommun, Västerbottens län, 
 Dorotea, centralort i Dorotea kommun,, 
Dorotea-Risbäcks församling
Dorotea kyrka
Dorotea socken
Dorotea landskommun